Пере́пис насе́лення СРСР 1959 ро́ку був четвертим всесоюзним переписом населення. Проведений станом на 15 січня 1959 року.

Проведення і результати 
Питання методології і організації перепису 1959 року обговорювалися на Всесоюзному нараді статистиків у червні 1957 року.

Програма перепису містила 15 пунктів.

Відповідно до результатів перепису, загальна чисельність населення СРСР становила 208,8 млн осіб. Частка міського населення — 48 %.

Результати за республіками 
 Перепис населення Латвії (1959)

Національний склад 

Національний склад населення СРСР у 1959 році (для порівняння наведено дані переписів 1939 і 1970 років):

Посилання 
 Словарь национальностей переписи 1959 г. 
 Національний склад за союзними республіками 
 Розподіл за статтю, віком та шлюбним станом: по союзним республікам, за регіонами УРСР і інших республік і за регіонами РРФСР

1959
Січень 1959